Kielpinski oder Kiełpiński ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Joachim Ernst Manteuffel-Kiełpiński, polnischer Generalmajor in niederländischen Diensten
 Walter von Kielpinski (1909–1946), SS-Obersturmbannführer

Polnisches Adelsgeschlecht:

 Kiełpiński (Adelsgeschlecht)